Whitham ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Whitham (1927–2014), US-amerikanischer Politiker
 Jamie Whitham (* 1966), britischer Motorradrennfahrer
 John Whitham (1881–1952), australischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Witham